La Prva savezna liga SFRJ 1963-1964, conosciuta semplicemente come Prva liga 1963-1964, fu la 35ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 18ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo settimo titolo. 

In questo torneo è avvenuta la "combine Planinić" che darà i suoi effetti 14 mesi dopo.È stato deciso che al  sarebbe stato permesso di rimanere nella Prva liga per la stagione seguente a causa del devastante terremoto che ha colpito Skopje il 26 luglio 1963. I politici jugoslavi crederono che avere una squadra nel campionato di alto livello sarebbe una spinta morale per gli abitanti di Skopje. La stagione successiva il campionato sarà a 15 squadre.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1964-1965
      Finalista della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1964-1965
      Qualificate o invitate alla Coppa delle Fiere 1964-1965
      Retrocesse in Druga Liga 1964-1965

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificate alla Coppa Mitropa 1964 : OFK e .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1964-1966 : .Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1964-1965 : Dinamo, ,  e .

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: exyufudbal

Squadra campione

(allenatore: Rajko Mitić e Milorad Pavić)
Giocatori (presenze/reti)Borivoje Kostić (25/14)Milan Čop (24/0)Vladimir Popović (24/0)Zoran Prljinčević (23/15)Dragan Džajić (23/4)Vojislav Melić (23/0)Mirko Stojanović (22/0) portiereVladimir Durković (20/0)Slobodan Škrbić (19/0)Dušan Maravić (15/2)Novak Tomić (13/0)Velibor Vasović (13/0)Tomislav Milićević (11/0)Nikola Stipić (10/2)Dragoslav Šekularac (6/1)Petar Ćosić (4/0) portiereDragan Popović (4/1)Blagoje Mitić (4/0)Živorad Jevtić (4/0)Sreten Đurica (4/0)Dragan Stojanović (3/1)Selimir Milošević (2/1)Luka Malešev (1/0)Ljubomir Milić (1/0)Slobodan Mitić (1/0)Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1963-1964
Kup Maršala Tita 1963-1964

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1963-1965 su historical-lineups
  Stagione 1963-1964 su eu-football.info
  Stagione 1963-1964 su HRnogomet
  Stagione 1962-1963 su sportsport.ba
  Le stagioni 1962-1968 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1961-1970 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
1964
Campionato jugoslavo di calcio